PPR es una sigla que puede referirse a:
 Partido Popular de la Reconstrucción, un partido político argentino de extrema derecha.
 Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, un partido político puertorriqueño de orientación ecologista y socialdemócrata.
 Partido Obrero Polaco, en polaco Polska Partia Robotnicza, PPR.
 Partido Progresista Reformador, un partido político brasileño desaparecido.
 Partido Provincial Rionegrino, un partido político argentino.
 Portland Pattern Repository, un archivo de páginas web.
 PPR, empresa multinacional francesa de holding.
también puede referirse a programa de prerrequisitos También llamado “Planes generales de higiene”, o “Planes de ayuda”.
Los Receptores de reconocimiento de patrones, que detectan patrones de patógenos en células inmunes
Prisión permanente revisable, máxima pena de prisión en la actualidad en España.